Velika nagrada Monaka 1985 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 19. maja 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 78
| 1:51:58,034
| 5
| 9
|-
! 2
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 78
| + 7,541 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 78
| + 1:27,171
| 9
| 4
|-
! 4
| 25
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 77
| +1 krog
| 8
| 3
|-
! 5
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 77
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 77
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 77
| +1 krog
| 2
|  
|-
! 8
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 76
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 9
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 76
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 10
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 74
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! 11
| 30
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 74
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 17
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 16
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 16
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 16
| Turbo
| 20
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 13
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 10
| Alternator
| 4
|  
|-
! Ods
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 1
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! DNQ
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Manfred Winkelhock
| RAM-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 8
|  Francois Hesnault
| Brabham-BMW
|  
| 
| 
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Michele Alboreto 1'22.637

Formula 1 sezona 1985
1985